SD, Sd, sd, czy .sd może być rozpatrywane jako akronim, skrót lub kod i oznaczać:

 SD – stanowisko dowodzenia

Polityka 
 niem. Schweizer Demokraten, pol. Szwajcarscy Demokraci – szwajcarska partia polityczna
 niem. Sicherheitsdienst – organ wywiadu, kontrwywiadu i służby bezpieczeństwa SS w nazistowskich Niemczech
 wł. Sinistra Democratica, pol. Demokratyczna Lewica – włoska partia polityczna
 Stronnictwo Demokratyczne – polska partia polityczna
 szw. Sverigedemokraterna, pol. Szwedzcy Demokraci – szwedzka partia polityczna

Geografia 
 kod ISo ISO 3166-2:US oraz przedrostek kodu pocztowego Dakoty Południowej, ang. South Dakota
 kod ISO 3166-1 przypisany do Sudanu 
 .sd – domena internetowa przypisana do Sudanu 
 kod linii IATA przypisany do Sudan Airways
 kod ISO 639-2 przypisany do języka Sindhi

Technika 
 SafeDisc – zabezpieczenie przed kopiowaniem płyt CD/DVD opracowane przez Macrovision
 SanDisk – amerykański producent zewnętrznych pamięci cyfrowych oraz odtwarzaczy MP3
 SD (system zarządzania pakietami) – ang. Software Distributor, system zarządzania pakietami systemu operacyjnego HP-UX
 Secure Digital – standard kart pamięci (tzw. Karta SD) opracowany przez firmy Panasonic, SanDisk i Toshiba
 SharpDevelop – darmowy i otwarty IDE dla platformy .NET
 Stacja demagnetyzacyjna – miejsce usunięcia namagnesowania np. narzędzi, okrętów itp.
 Standard-definition television (SDTV) – system obrazu telewizyjnego

Statystyka 
 ang. standard deviation, pol. odchylenie standardowe

Inne 
 zaburzenia schizoafektywne
 Scooby-Doo – amerykański film fabularny, oparty na popularnym animowanym serialu telewizyjnym Scooby Doo
 Siamese Dream – drugi album The Smashing Pumpkins
 SmackDown! – jeden z brandów federacji World Wrestling Entertainment (WWE)
 
 Stardollar - Wirtualna waluta na stronie dla dzieci i młodzieży Stardoll

Zobacz też 
 San Diego (ujednoznacznienie)